Різдво́ — свято дня народження; переважно — про Різдво Христове.

Християнство 
 Різдво Христове
 Різдво Пресвятої Богородиці

Інше 
 Острів Різдва
 Різдво Будди
 Різдво Сонця — те саме, що й Коляда — у язичників та рідновірів.
 Різдво Еркюля Пуаро
 Орден «Різдво Христове»

Фільми 
 Шрек: Різдво
 Наше Різдво
 Пережити Різдво
 Все, що я хочу на Різдво (фільм)

Примітки